Denne side er en oversigt over de danske jumbobøger nr. 1-100, der oprindeligt blev udgivet fra 1968 til 1989 af Gutenberghus (nr. 1-57), fra 1984 Serieforlaget (nu en del af Egmont-koncernen). Nr. 1-80, 89 og 100 er alle genudgivet en eller flere gange senere. Jumbøbøgerne havde ikke ISBN-numre oprindeligt, da det først indførtes med nr. 253, der blev udgivet i 2002. Nr. 1-50 fik imidlertid ISBN-numre, da de blev genudgivet i 2005-2008, og de er gengivet i oversigten.

Alle jumbobøgerne er i B6-format. Nr. 1-77 er på 256 sider, mens nr. 78-100 med undtagelse af genudgivelserne er på 264 sider. I nr. 1-90 er hvert andet opslag i sort/hvid og hvert andet i farver i de første oplag, mens nr. 91-100 er helt i farver. Fra nr. 91 indførtes desuden det princip, at bogryggene danner et motiv for ti jumbobøger ad gangen, for nr. 91-100 i form af marcherende elefanter. Efterfølgende har nr. 1-80 også fået forskellige rygmotiver i forbindelse med genudgivelser.

Oversigt

Eksterne henvisninger 
 Oversigt over jumbobøger fra Jan Wenneberg
 Oversigt over jumbobøger på Inducks
 Oversigt over jumbobøger på Comicwiki

Noter